Il singolare del torneo di tennis Contrexéville Challenger 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Julián Alonso che ha battuto in finale Andrea Gaudenzi 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Julián Alonso (Campione)
 Thierry Champion (primo turno)
 Andrea Gaudenzi (finale)
 Stéphane Huet (primo turno)

 Frédéric Fontang (primo turno)
 Petr Luxa (primo turno)
 Jordi Burillo (primo turno)
 Rodolphe Gilbert (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Contrexéville Challenger 1997